Rabofsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rabofsky (1919–1944), österreichischer Schriftsetzer, Sanitätsunteroffizier und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Eduard Rabofsky (1911–1994), österreichischer Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Karl Rabofsky, deutsches Maschinenbauunternehmen